Центральноамерика́нский кубок (), до 2010 года известный как Кубок наций Центральной Америки () — футбольный турнир стран Центральной Америки, проводимый каждые два года с 1991 по 2017 год. Являлся отборочным турниром Золотого кубка КОНКАКАФ.

В турнире принимали участие 7 сборных: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор.

Результаты

Число побед

Статистика 
 По состоянию на 27 января 2013

Ссылки 
 RSSSF

Соревнования национальных сборных по футболу